Griva bezeichnet:

 Griva (Kilkis), Dorf in der Provinz Kilkis, Zentralmakedonien, Griechenland
 Grīva, ehemals selbständiger Stadtteil von Daugavpils, Lettland 
sowie
 Griwa (Geomorphologie) (Грива), Höhenzug-Typus im Westsibirischen Tiefland, vgl. Kulundasteppe, Barabasteppe
 Wyssokaja Griwa ("Hochstadt"), deutsche Mennonitensiedlung in der Region Altai, Sibirien, Russland
 Bijskaja Griwa (Бийская Грива), Quellgebiet des Flusses Kondoma

Grīva ist der Familienname folgender Personen:
 Māra Grīva (* 1989), lettische Weit- und Dreispringerin

Siehe auch:
 Griwa